Espressione – in semiotica, secondo la definizione di Louis Hjelmslev, un sinonimo di "segno"
 Espressione – un'affermazione matematica che combina numeri, operatori, e/o variabili
 Espressione – in informatica, un costrutto di un linguaggio di programmazione
 Espressione genica – in genetica, l'effetto prodotto da un gene

Altri progetti